Александр Белоногов:
 Белоногов, Александр Анатольевич (Александр Анатольевич, род. 1964) — российский актёр, теле- и радиоведущий.
 Белоногов, Александр Егорович (1932 — 2011) — удмуртский поэт.
 Белоногов, Александр Михайлович (род. 1931) — советский и российский дипломат. См. также 
 Александр Белоногофф